Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Futbol'nyj Klub Dnipro nelle competizioni ufficiali della stagione 1972.

Stagione 
Alla prima stagione nella massima divisione sovietica il Dnepr conquistò un brillante 6º posto finale.

Rosa

Risultati

Vysšaja Liga

Coppa dell'Unione Sovietica

Statistiche

Statistiche di squadra

Collegamenti esterni 
 
 
 

1972